L'Île mystérieuse peut désigner :

Littérature 
 L'Île mystérieuse, le roman de Jules Verne publié en 1874.

Œuvres

Cinéma 
 L'Île mystérieuse, un film de Lucien Hubbard adapté du roman et sorti en 1929 ;
  () un film soviétique de , adapté du roman, réalisé et sorti au cinéma (U.R.S.S.) en 1941, puis au festival de Trieste de 1966 ;
 L'Île mystérieuse, un film britanno-américain de Cy Endfield, adapté du roman et sorti en 1961 ;
 Le Petit Dinosaure : L'Île mystérieuse, un film d'animation américain sorti en 1997, le cinquième de la saga du Petit Dinosaure ;
  () de Mark Sheppard, adapté du roman, réalisé en 2010 et sorti directement en DVD en 2012 ;

Télévision 
 L'Île mystérieuse, un téléfilm en deux parties de Pierre Badel avec Georges Géret, première partie : Les Naufragés de l'air, (diffusée le ) ; deuxième partie : Le Secret de l'île (diffusée le ) ;
 L'Île mystérieuse, une mini-série française adapté du roman et diffusé sur la première chaîne de l'ORTF en 1973 ;
 L'Île mystérieuse (), un téléfilm américain de Russell Mulcahy, diffusé en 2005.

Autres 
 Retour sur l'île mystérieuse, un jeu vidéo pour PC, sorti en 2005 et inspiré du roman.